Шепова́лов — русская фамилия, образованная от прозвища Шеповал. Известные носители:

 Шеповалов, Вадим Михайлович (1925—2006) — советский и российский композитор.
 Шеповалов, Валерий Михайлович (1947—2008) — советский и российский театральный деятель, чиновник.
 Шеповалов, Владимир Иванович (1948—1995) — советский хоккеист, вратарь.
 Шеповалов, Тимофей Иванович (1889—1962) — русский и советский агроном, батрак, краевед, подмосквовед и экономист.

См. также 
 Шаповалов